Miejscowości w USA:
 New Cumberland – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland
 New Cumberland – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Hancock